Junts i barrejats (pel·lícula de 1989) (títol original: Happy Together), pel·lícula estatunidenca dirigida per Mel Damski
 Junts i barrejats (pel·lícula de 2014) (títol original: Blended), pel·lícula estatunidenca dirigida per Frank Coraci

Vegeu també 
 Happy Together, pel·lícula hongkonguesa de 1997 dirigida per Wong Kar-Wai